Heptacarpus är ett släkte av kräftdjur. Heptacarpus ingår i familjen Hippolytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Heptacarpus